Spring Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Spring Grove (Illinois)
Spring Grove (Indiana)
Spring Grove (Minnesota)
Spring Grove (Pennsylvania)